Mahlastraße bezeichnet folgende Straßen in Rheinland-Pfalz:
 Mahlastraße (Frankenthal), eine Straße in Frankenthal (Pfalz) 
 Mahlastraße (Landau), eine Straße in Landau in der Pfalz 

Siehe auch:
 Mahlastraße 21, Frankenthal (Pfalz)